A Meridian vagy Meridián az alábbi dolgokat jelentheti:
 Meridián (földrajz)
 Meridián (csillagászat)
 Meridian (vasúttársaság) - vasúttársaság Németországban

Földrajz
 Meridian (Colorado)
 Meridian (Florida)
 Meridian (Idaho)
 Meridian, Kalifornia (egyértelműsítő lap)
 Meridian (Humboldt megye, Kalifornia)
 Meridian (Kern megye, Kalifornia)
 Meridian (Santa Clara megye, Kalifornia)
 Meridian (Sutter megye, Kalifornia)
 Meridian (Mississippi)
 Meridian (Nebraska)
 Meridian (New York)
 Meridian, Oklahoma (egyértelműsítő lap)
 Meridian (Logan megye, Oklahoma)
 Meridian (Stephens megye, Oklahoma)
 Meridian (Pennsylvania)
 Meridian (Seattle)
 Meridian (Texas)
 Meridian Township
 Meridian Charter Township